Лига чемпионов () — международные спортивные соревнования по различным видам спорта. Обычно речь идёт о Лиге чемпионов УЕФА, однако и в других видах спорта есть соревнования, носящие это название. В турнире обычно принимают участие ведущие команды своих стран (чаще всего не только чемпионы, но и призёры национальных чемпионатов), однако есть и исключения, когда в турнире выступают не лучшие команды своих стран (например, в баскетболе).

Футбол и мини-футбол

Футбол 
 Лига чемпионов УЕФА (см. также Лига Европы УЕФА, Юношеская лига УЕФА)
 Лига чемпионов УЕФА среди женщин (ранее — Кубок УЕФА среди женщин)
 Лига чемпионов АФК
 Лига чемпионов КАФ
 Лига чемпионов КОНКАКАФ
 Лига чемпионов ОФК
 Арабская лига чемпионов по футболу

Мини-футбол 
 Лига чемпионов УЕФА по мини-футболу (ранее — Кубок УЕФА по мини-футболу)

Другие виды спорта 
 Лига чемпионов ФИБА (баскетбол)
  (водное поло)
 Лига чемпионов ЕКВ (волейбол)
 Лига чемпионов ЕГФ (гандбол)
  (гандбол)
  (настольный теннис)
 Хоккейная Лига чемпионов — турнир по хоккею с шайбой, проводящийся с сезона 2014/2015.
 Хоккейная Лига чемпионов — турнир по хоккею с шайбой, единственный раз проведённый в сезоне 2008/09.

См. также 
 Championship League (снукер)
 Turkish Championship League
 
 
 Чемпион чемпионов

Списки:Спорт